Светлана Захарова може бити:

 Светлана Захарова (балерина), руска примабалерина, првакиња театра Бољшој
 Светлана Захарова (атлетичарка), руска маратонка